Boileau-Narcejac ist ein Pseudonym zweier französischer Krimiautoren:

 Pierre Boileau (1906–1989)
 Thomas Narcejac (1908–1998)